katakumby – cmentarz podziemny (starożytny etruski, rzymski, żydowski i starochrześcijański) w postaci nieregularnie rozplanowanego systemu korytarzy biegnących zazwyczaj w kilku kondygnacjach, rozgałęziających się, rozszerzających w komory, wydrążonych bardzo głęboko w ziemi
 Katakumby (Katakomby) – czeski film z 1940 roku
 Katakumby (Catacombs) – amerykański film z 2007 roku